Roman Wiktor Janiczek (1949-2008), polski elektrotechnik, profesor, wykładowca i prorektor Politechniki Częstochowskiej
 Roman Stanisław Janiczek (1939-2004), polski elektroenergetyk, profesor, wykładowca Politechniki Śląskiej